Remberti bezeichnet:

 St. Remberti (Bremen), evangelische Kirchengemeinde im Bremer Stadtteil Schwachhausen
 St.-Remberti-Stift, älteste erhaltene soziale Einrichtung Bremens und eine der ältesten Deutschlands
 Remberti-Schule in Bremen

Siehe auch:
 Rembert